Kijima ist der Familienname folgender Personen:

 Kazuki Kijima (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Ryōsuke Kijima (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Tetsuya Kijima (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Yū Kijima (* 1986), japanischer Fußballspieler